Puebla de Obando kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Puebla de Obando (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Puebla de Obando (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar